«Дочь Е́вы» () — повесть французского писателя Оноре де Бальзака, созданная в 1838 году. Впервые увидела свет в парижской газете Le Siècle, где выходила в виде фельетона с 31 декабря 1838 года по 14 января 1839 года. В 1839 году повесть была опубликована в виде отдельного тома, где она была представлена в виде девяти глав. В 1842 году была включена в состав «Сцен из частной жизни» (цикл «Человеческая комедия»).

Сюжет 
Жена Феликса де Ванденеса не знает как проводить свободное время. Вот в чём беда обычной домохозяйки, она лёгкая добыча для поэта Натана, особенно если он в заговоре с её окружением.

В России
Выполнены переводы на русский:

 Графиня де-Ванднесс. История счастливой женщины.-- "Б-ка для чтения", 1839, т. 34, отд. 2, с. 1--104.
 Дочь Евы. Пер. И. Б. Мандельштама. Л., изд. "Красная газета", 1930. 130 с. (Бальзак О. Избранные произведения. Под общ. ред. А. Г. Горнфельда. Вып. 6а).
 Дочь Евы. Пер. И. Б. Мандельштама.-- В кн.: Бальзак О. Собр. соч. В 15-ти т. T. 1. Человеческая комедия. Сцены частной жизни. [Пер. под ред. Н. Немчиновой]. М., 1951, с. 274--388.
 Дочь Евы. Пер. И. Б. Мандельштама.-- В кн.: Бальзак О. Собр. соч. В 24-х т. Т. 3. Человеческая комедия. Этюды о нравах. Сцены частной жизни. [Ред. И. А. Лилеева]. М., 1960, с. 298--416.

Примечания

Литература 
 

Романы 1838 года